Ludolf von Schladen ist der Name folgender Personen:

* Ludolf von Schladen (Bischof, † 1241) (Ludolf I. von Schladen; † 1241), deutscher Geistlicher, Bischof von Halberstadt 
 Ludolf von Schladen (Bischof, † 1289) (Ludolf II. von Schladen; † 1289), deutscher Geistlicher, Bischof von Halberstadt und Weihbischof in Schwerin